Ağaçkorur (Kulp)
Ağaçkorur (Varto)